Municipio de Boon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boon (condado de Warrick, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warrick.
 Municipio de Boon (condado de Wexford, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wexford.